Дольчатость — тип строения клеточного ядра гранулоцитов, где ядро ​​сегментировано на две или более связанных доли в зависимости от способа упаковки хроматина. Благодаря многодольчатому строению нейтрофилы могут вытеснять свой хроматин в окружающую среду, убивая себя во время действия, но также образуя сети, которые ловят и убивают патогены. Хроматин имеет липкие свойства и помогает зафиксировать на патогене антимикробные белки, которые называются внеклеточными ловушками, убивающие бактерии, грибки и другие микроорганизмы. Когда нейтрофил выбрасывает свой хроматин, этот процесс называется нетозом.

Примечания

Литература 
 
 

Клеточное ядро
Хроматин